Seaflex är ett elastiskt förankringssystem som ersätter rostande kätting. Det består av en gummikabel som förlänger sig med vattenvariationerna och används som ankarkätting och till bojar och flytbryggor. Tillverkare är Seaflex AB.

Källor

Fartygsdelar